Michał Dziubański (* 7. Mai 1971 in Danzig) ist ein ehemaliger polnischer Tischtennisspieler. Mit Polen wurde er Vize-Europameister.

Dziubański kam vom Verein AZS Gdańsk (Polen) über mehrere Zwischenstationen in der Saison 1999/2000 zum TTC Rhön-Sprudel Fulda-Maberzell. Seit 1998 spielt er in der ersten und zweiten Bundesliga.

Zuvor gewann er mehrmals die Meisterschaft von Polen. Mit der polnischen Mannschaft erreichte er 1998 bei der Europameisterschaft in Eindhoven Platz 2 und 2000 in Bremen Platz 3.

Vereine 
 AZS Gdańsk (Polen)
 1995 – 1996: TTC Brauweiler
 1996 – 1997: TTG Niederkassel
 1997 – 1998: TTC Helga Hannover
 1998 – 1999: TTF Bad Honnef
 1999 – ????: TTC Rhön-Sprudel Fulda-Maberzell

Turnierergebnisse

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Polen)
Tischtennisspieler (TTC Helga Hannover)
Tischtennisspieler (TTF Bad Honnef)
Tischtennisspieler (TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell)
Pole
Geboren 1971
Mann